Nullleiter 
 ist eine veraltete Bezeichnung für den PEN-Leiter
 bezeichnet oft unzutreffenderweise den Neutralleiter